En physique des rayonnements, la radiologie désigne l'ensemble des applications, médicales ou industrielles, utilisant les rayons X, ou plus généralement utilisant des rayonnements. On distingue donc :
 la radiologie en tant que spécialité médicale, qui consiste en des examens diagnostiques ou thérapeutiques (radiologie interventionnelle) utilisant des rayonnements. Elle comprend plusieurs domaines dont :
 la radiologie conventionnelle dont fait partie la radiologie standard.
 la radiologie interventionnelle.
 la radiologie numérique qui désigne les applications numériques en radiologie.
 la radiologie industrielle, utilisant les rayonnements pour des contrôles non destructifs, des contrôles de sécurité, ou dans le cadre de la recherche scientifique.

En littérature, Radiologies est une œuvre du poète et écrivain belge Jacques Dapoz.